La Copa del Rei de futbol 1923 va ser la 21ena edició de la Copa d'Espanya.

Detalls 
La competició es disputà entre el 25 de març i el 13 de maig de 1923.

Equips participants:
 Biscaia: Athletic Club
 Guipúscoa: Reial Societat
 Regió Centre: Reial Madrid
 Regió Sud: Sevilla FC
 Galícia: Real Vigo SC
 Astúries: Sporting de Gijón
 Catalunya: CE Europa
 Llevant: València FC

Fase final

Quarts de final 

|}
 Desempat:

|}

Semifinals 

|}

Final

Campió

Referències 

Copa del Rei de futbol
Competicions esportives del 1923